The Essentials ("gli essenziali" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
The Essentials è il titolo di diverse raccolte edite dalla WEA International.
 The Essentials – raccolta di Alice Cooper del 2002
 The Essentials – raccolta dei Damn Yankees del 2002
 The Essentials – raccolta dei Kix del 2002
 The Essentials – raccolta dei Ratt del 2002
 The Essentials – raccolta dei The Sugarhill Gang del 2002
 The Essentials – raccolta dei Twisted Sister del 2002
 The Essentials – raccolta dei White Lion del 2002
 The Essentials – raccolta della Blues Brothers Band del 2003
 The Essentials – raccolta dei Foreigner del 2005
 The Essentials – raccolta dei Brighton Rock del 2006